Михейково  — деревня в Смоленской области России, в Ярцевском районе. Расположено в центральной части области в 3 км к северо-востоку от районного центра, возле автодороги , на правом берегу реки Вопь.
Население — 1 168 жителей (2007 год). 
Центр Михейковского сельского поселения.

Достопримечательности 
 Курганная группа (35 курганов) в 500 метрах от деревни. Часть курганов была раскопана в 1890-х гг. Относятся к VIII - началу X века нашей эры.

Ссылки 
 Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Ярцевского района